Дев'яткіно — станція Кіровсько-Виборзької лінії Петербурзького метрополітену
 Дев'яткіно — залізнична станція Жовтневої залізниці у селищі Муріні Всеволожського району Ленінградської області

Див. також 
 Дев'яткін